Веттин — район города Веттин-Лёбеюн в немецкой федеральной земле Саксония-Анхальт.
 Веттин — средневековый замок в немецком городе Веттин-Лёбеюн в федеральной земле Саксония-Анхальт. 
 Веттины — немецкий королевский и княжеский род, ныне представленный Виндзорской династией, правящей в Великобритании.